Paranhos kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Paranhos (ort), Mato Grosso do Sul, 
 Paranhos (kommun), Mato Grosso do Sul,

Portugal 

 Paranhos (freguesia i Portugal, Braga), Amares, 
 Paranhos (freguesia i Portugal, Guarda), Seia, 
 Paranhos (freguesia i Portugal, Porto), 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar